Натуральне число 519
 519 рік до нашої ери
 519 рік нашої ери